Малакя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Малакян, Ашот (известен как Анри Вернёй; 1920—2002) — французский кинорежиссёр и сценарист.
 Малакян, Гор Шаваршевич (род. 1994) — армянский футболист.
 Малакян, Дарон (род. 1975) — американский музыкант.
 Малакян, Эдгар Шаваршевич (род. 1990) — армянский футболист.